Isba ist die Bezeichnung für:

 eine antike Stadt in der römischen Provinz Lycia et Pamphylia in der westlichen Türkei, siehe Titularbistum Isba
 eine russische Holz- oder Blockhütte, siehe Isba (Haus)

Die Abkürzung ISBA steht für
Internationale Studien- und Berufsakademie, ehemals Berufsakademie Nordhessen

Siehe auch

Abkürzung